Gutensohn ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Gottfried Gutensohn (1792–1851), deutscher Architekt des Historismus
 Katharina Gutensohn (* 1966), österreichisch-deutsche Skirennläuferin